Сезон Словацької Екстраліги 2006/2007 — чотирнадцятий сезон Словацької Екстраліги. В сезоні 2006/2007 взяло участь 10 команд. В серії плей-оф Словацької Екстраліги переможцем стала команда «ХК Слован Братислава», перемігши у фінальній серії «ХК Дукла Тренчин» із рахунком 4:2. З Екстраліги ніхто в цьому сезоні не вибував до 1-ї хокейної ліги Словацької республіки, оскільки було вирішено розширити лігу в наступному сезоні до 11 команд, тому новачком стала команда «МХК Зимовий центр Кежмарнок» (MHK SkiPark Kežmarok).

Підсумкова таблиця регулярного чемпіонату

Серія плей-оф

Таблиця

Результати 
Чвертьфінали:
 ХК Дукла Тренчин - ХК СКР Попрад; рахунок серії 4:0, в чотирьох іграх зафіксовані такі результати — 8:1, 2:1, 2:1, 6:0.
 ХК Зволен - МХК 32 Ліптовський Мікулаш; рахунок серії 4:0, в чотирьох іграх зафіксовані такі результати — 2:1, 2:0, 4:1, 4:3pp.
 ХК Слован Братислава - ХК 36 Скалиця; рахунок серії 4:1, в п'яти іграх зафіксовані такі результати — 3:2pp, 3:1, 3:1, 0:2, 8:1.
 ХК Кошице - МСХК Жиліна; рахунок серії 4:0, в чотирьох іграх зафіксовані такі результати — 4:3pp, 3:1, 1:0, 4:2.

Півфінали:
 ХК Дукла Тренчин - ХК Кошице; рахунок серії 4:0, в чотирьох іграх зафіксовані такі результати — 3:1, 7:0, 6:2, 1:0.
 ХК Зволен — ХК Слован Братислава; рахунок серії 4:3, в семи іграх зафіксовані такі результати — 2:1pp, 4:3pp, 2:8, 3:5, 2:1pp, 4:5, 4:1.

Фінал:
 ХК Дукла Тренчин — ХК Зволен; рахунок серії 4:2, в шести іграх зафіксовані такі результати — 2:3pp, 4:3, 5:2, 2:1pp, 2:4, 3:0.

Команда переможець ліги сезону 2006/2007

Найкраща ланка сезону

Посилання 
 Вся статистика сезону 2006/2007 на сайті «www.hockeyarchives.info»

Сезони Словацької Екстраліги
Хокей у Словаччині
Словаччина
Словаччина